El Rally de Italia es el nombre por el que se conoce a la ronda italiana del campeonato mundial de rally y puede referirse a dos pruebas:

 Rally de San Remo, puntuable desde 1973 a 1994 y de 1996 a 2003.
 Rally de Cerdeña, puntuable desde 2004 a 2009 y desde 2011 hasta la actualidad.